KFE est un code qui peut désigner :
 , un aéroport situé en Australie occidentale, selon le code IATA des aéroports.

kfe est un code qui peut désigner :
 kota, une langue parlée par environ 1 500 personnes, en Inde, selon les codes de langue ISO 639-3 et IETF.

Code